OLP steht für:
 Offline-Programmierung, Methode zur Programmierung von Industrierobotern
 Ontario Liberal Party, politische Partei in Ontario, Kanada
 Open License Program, Volumenlizenzdienst von Microsoft, siehe Volumenlizenz
 Oraler Lichen Planus, eine Mundschleimhauterkrankung, siehe Lichen ruber planus #Oraler Lichen planus (OLP)
 Organisation de libération de la Palestine, die Palästinensische Befreiungsorganisation
 Our Lady Peace, kanadische Rockband
 Ordinary language philosophy, (Philosophie der normalen Sprache). Richtung innerhalb der Analytischen Philosophie
Olp ist eine Namensvariante von:
 Severus Christoph Olpius (1623–1673), deutscher Moralphilosoph und lutherischer Theologe

Abkürzung